Соревнования в скиатлоне среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в Зефельде прошли 23 февраля.

Тереза Йохауг выиграла золото в скиатлоне на чемпионате мира второй раз в карьере. Первая победа была одержана в 2015 году. Также Йохауг была второй в этой гонке в 2013 году и третьей в 2011 году.

Медаль Натальи Непряевой стала первой для россиянок в этой дисциплине с 2007 года, когда золото выиграла Ольга Завьялова.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019